Capo Sunio – promontorio sulla punta meridionale dell'Attica, in Grecia
 Kouros del Sunio – scultura greca arcaica che rappresenta un giovane nudo (o kouros)
 Sofocle del Sunio – oratore ateniese
 Sunio – antico demo dell'Attica situato a sud di Atene, presso capo Sunio
 Parco nazionale di Capo Sunio – area protetta nella regione dell'Attica, in Grecia